Fenyő András (1943–1994) kézilabdázó
 Fenyő András (1966) evezős